Мыс Меншикова — мыс в Японском море в заливе Советская Гавань;
 Мыс Меншикова — мыс в Амурском лимане.

Примечания